Jocotitlán bezeichnet:

 Jocotitlán (Guerrero), Ort im mexikanischen Bundesstaat Guerrero
 Jocotitlán (México), Ort im mexikanischen Bundesstaat México
 Jocotitlán (Vulkan), Vulkan in Mexiko
 Municipio Jocotitlán, Verwaltungseinheit des mexikanischen Bundesstaates México